Kaltenbrunn (v překladu doslova Studený pramen) je německým názvem sídel ležících v různých zemích:

Česko 
 Kaproun – část vesnice Kunžak ležící v okrese Jindřichův Hradec

Estonsko 
 Roosna-Alliku – městečko v estonském kraji Järvamaa

Rakousko 
 Deutsch Kaltenbrunn – obec v okrese Jennersdorf v Burgenlandu
 Kaltenbrunn – součást obce Grafenschlag v Dolních Rakousích
 Kaltenbrunn – součást obce Kaunertal nacházející se v Tyrolsku

Slovensko 
 Dúbravka – obec, která je součástí Bratislavy

Slovinsko 
 Cankova – obec ležící v Pomurském regionu